Jeju (eiland), een eiland in Zuid-Korea
Jeju-do, een provincie in Zuid-Korea, die voornamelijk het gelijknamige eiland omvat
Jeju (stad), de hoofdstad van de gelijknamige provincie
Jeju (dialect), op het eiland Jeju gesproken dialect van het Koreaans
Internationale luchthaven Jeju, de luchthaven bij de hoofdstad Jeju